Geisshorn, ou Geißhorn, est le nom de plusieurs sommets des Alpes, en Allemagne, en Autriche et en Suisse :

 Geisshorn, sommet des Alpes d'Allgäu à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, culminant à  ;
 Geisshorn, sommet des Alpes bernoises, en Suisse, culminant à  ;
 Geisshorn, sommet du massif de Silvretta, en Suisse, culminant à .